

Sigle 
 Union Générale d'Editions – casa editrice francese

Codici 
 uge – codice ISO 639-3 della lingua ughele